Comprenhac ist der okzitanische Name von:
 Comprégnac
 Compreignac